Härjedalen désigne à la fois

 Härjedalen, une des 25 provinces historiques de la Suède.
 Härjedalen, une commune suédoise du comté de Jämtland.